Moosach poate să insemne:
 comuna Moosach din districtul Ebersberg, landul Bavaria, Germania
 un cartier al orașului München
 râul Moosach care izvorește în acest cartier, un afluent de dreapta al râului Isar